Во́кка

 Вокка () — коммуна в Италии
 Вокка, Гергард Яковлевич (1887—1988) — краевед, автор ряда публикаций по истории Ленинградской области, первый Почётный гражданин Всеволожска.